Дүйсенбин Аубакир (, 1906—1942 гг.) — депутат Верховного совета Казахской ССР первого созыва.

Биография 
Родился в 1906 году в ауле Құмкешу (позднее аул № 10) Караторгайской волости Торгайского уезда Российской империи. Происходит из рода кыпшак.

1929—1930 годах участвовал в коллективизации сельского хозяйства.

В 1934 году за успехи в животноводстве и увеличение поголовья скота, получил звание «Стахановец».

Награжден знаком «15 лет Казахской ССР».

С 1937 года возглавил колхоз им. Кирова, Амангельдинского района, Тургайской области.

В 1938 году избран депутатом Верховного совета Казахской ССР первого созыва.

В 1941 году принял участие на ВДНХ в г. Москва.

В августе 1942 года призван Амангельдинским РВК, Кустанайской области, Казахской ССР в ряды Красной Армии.

Воевал в составе 573-го стрелкового полка 195-й стрелковой дивизии, 1-й Гвардейской армии.

Погиб в 1942 году в боях при освобождении Украины, в с. Бондаровка, Марковского района, Ворошиловградской области, Украинская ССР, между октябрем-декабрем 1942 года, точная дата неизвестна, захоронен в братской могиле (из донесения о безвозвратных потерях Марковского РВК от 06.01.1944 года).

Место захоронения: Братская могила, село Бондаровка, Марковский район, Ворошиловградская область, Украинская ССР (ныне Луганская область, Украина).

Память 
Постановлением Амангельдинского сельского совета народных депутатов от 18 сентября 1992 года, центральная улица села Амангельды Амангельдинского района Тургайской области переименована в улицу имени Дуйсенбина Аубакира.



Изображения

Примечания

Литература 
 Энциклопедия «Торғай Елі» автор Танатқан Рсаев, типография АРЫС, ISBN 978-601-291-179-4, Алматы, 2013.
 Сборник статей и воспоминаний «Дүйсенбин Әубәкір немесе тамырын жайған бәйтерек» автор Торта Әубакірқызы, редактор Гүлзейнеп Сапарғалиқызы, ISBN 978-601-7109-95-0, Костанай, 2014.
 Историческая познавательная энциклопедия «Амангелді ауданы» автор Мақсұтбек Сүлеймен, типография ЭКО, ISBN 978-601-284-262-3, Павлодар, 2018.
 Статья в газете «Большевиктік Жол» от 14.02.1937 года № 36(87) о передовике и стахановце Дуйсенбине Аубакире.
 Статья в газете «Халық кеңесі» от 05.10.1991 года № 79(115) о 13 депутатах Верховного совета Казахской ССР, добровольно ушедших на фронт.
 Статья «Құмкешу колхоздың ырысы болды» в газете «Большевиктік жол» от 05.01.1937 года о Дуйсенбине Аубакире.
 Статья «Алғашқы депутат» в газете «Дидар» от 24.03.1990 года о Дуйсенбине Аубакире.
 Статья «Амангельді...жоқ Дүйсенбин көшесі» в газете «Торғай таңы» от 26.12.1992 года о Дуйсенбине Аубакире.
 Статья «Он үштің бірі» в газете «Егемен Қазақстан» от 23.04.2005 года о Дуйсенбине Аубакире.
 Статья «Елім деп өткен есіл ер» в газете «Қостанай таңы» от 29.04.2005 года о Дуйсенбине Аубакире.

Депутаты Верховного Совета Казахской ССР 1-го созыва